Реджинальд Невилл Родригес (, ) — индийский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Олимпийский чемпион 1948 года.

Биография 
Реджинальд Родригес родился 29 мая 1922 года.

Играл в хоккей на траве за Бомбей.

В 1948 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал золотую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 1 матч, забил 1 мяч в ворота сборной Австрии.

Умер 15 августа 1995 года в главной больнице канадского города Монреаль.

Семья 
Был женат на Лиллиан Кук. У них было трое детей: сын Патрис (Рон), дочери Сандра и Бренда.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1948 года